Il singolare del torneo di tennis Fortaleza Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Maurice Ruah che ha battuto in finale João Cunha e Silva 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (secondo turno)
 João Cunha e Silva (finale)
 Martin Stringari (semifinali)
 Xavier Daufresne (secondo turno)

 Nicolás Pereira (primo turno)
 Oliver Fernández (primo turno)
 Francisco Yunis (quarti di finale)
 Fernando Meligeni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortaleza Challenger 1992